Feuerborn ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Feuerborn, (* 1960), deutscher Jurist
 Heinrich Jacob Feuerborn (1883–1979), deutscher Zoologe und Limnologe 
 Heinz Feuerborn (1930–2018), Bonner Maler und Bildhauer
 Justus Feuerborn (1587–1656), deutscher evangelischer Theologe
 Olaf Feuerborn (* 1961), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdL
 Otto Feuerborn (1887–1965), deutscher Landrat im Nationalsozialismus